Slovo kotel je užíváno ve více významech:

Nádoba 
 Kotel – původní význam pojmu označujícího kovovou nádobu určenou k ohřívání a vaření jídla, vody a jiných kapalin
 vyvařovací kotel – kotel pro vyváření prádla v prádelně
 rmutovací kotel – slouží k přípravě sladiny s požadovanou extraktovou skladbou při výrobě piva
 tavicí kotel – nádoba na rozehřívání asfaltu na stavbách
 Kotel z Gundestrupu – obřadní nádoba z doby laténské
 kotel na bongu – slouží pro umístění kuřiva

Technické zařízení 
 bojler – zařízení pro ohřev vody (hovorově)
 parní kotel – zařízení pro výrobu páry pro parní stroj
 skříňový kotel
 topný kotel – součást zařízení pro vytápění budov
 plynový kotel
 kotel na tuhá paliva
 destilační kotel

Geografie 
 Kotel – název pro ledovcový kar
 Kotel (Krkonoše), též Kokrháč – horský vrchol v Krkonoších (1435 m)
 Kotelní jámy – chráněné území v Krkonoších na svahu hory Kotel
 Kotel – pravostranný přítok Kobylího potoka v Nízkém Jeseníku
 Velký kotel – největší lavinový svah v Hrubém Jeseníku
 Malý kotel – karovitý uzávěr údolí Kotelného potoka v Hrubém Jeseníku
 Krasovský kotel – přírodní rezervace v Nízkém Jeseníku
 Malenovický kotel – přírodní rezervace v Beskydech

 Kotel (Švihovská vrchovina) (575,3 m) – vrch s rozhlednou v Rokycanské pahorkatině, jižně od Rokycan v okrese Rokycany
 Kotel – bradlo na severu Pavlovských vrchů, součást národní přírodní rezervace Děvín – Kotel – Soutěska
 Kotel (Osečná) – část obce Osečná v okrese Liberec

 Kotel (Bulharsko) – město a obština v Bulharsku
 Kotel – vesnice v severní části občiny Sodražica ve Slovinsku
 Kotel ( , ha-Kotel ha-Ma'aravi) je tzv. Zeď nářků v Jeruzalémě

Různé 
 tympány, též zvané kotle – hudební bicí nástroj

 kotel (vojenství) – území, na němž byla obklíčena vysoká koncentrace sil protivníka

 kotel – slangový výraz pro celý sportovní stadion obsazený vášnivými diváky, nebo pro tu část stadionu, na níž se soustřeďují věrní fanoušci některého z obou týmů; obdobně se výraz používá u rockových koncertů pro označení skupiny vášnivých fanoušků pod pódiem
 Do kotle na fotbal, píseň skupiny Tři sestry
 Kotel (pořad) – pořad televize Nova (diváci zde byli úmyslně uměle rozvášnění jako na nějakém sportovním stadionu)
 Černý kotel – fantasy novela z roku 1964 Loyda Alexandera
 Tavicí kotel, (angl. melting pot), výraz používaný pro vyjádření průběhu asimilace imigrantů v USA
 KOTEL je název finské Společnosti pro spolupráci ve vědě a vývoji v elektronice (  Elektroniikan tutkimuksen ja kehityksen yhteistyöelin KOTEL r.y.) se sídlem v Espoo, Finsko

 kotel – slangový výraz pro velké břicho
 mít "propálenej kotel" – trpět následkem nadměrného pití

Externí odkazy